Кулиарчар — топоним в Бангладеш:
 Кулиарчар — город на востоке Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Кулиарчар — подокруг на северо-востоке Бангладеш в составе округа Кишоргандж. Образован в 1921 году. Административный центр — город Кулиарчар.